Damsingelturneringen vid Australiska öppna 2009 spelades mellan 19 januari och 1 februari. Maria Sjarapova var regerande mästare men deltog inte i årets upplaga sedan hon inte har kommit igång efter en axeloperation föregående år.

Serena Williams besegrade Dinara Safina i finalen, 6-0, 6-3.

Seedning

 Jelena Jankovic (Fjärde omgången)
 Serena Williams (Mästare)
 Dinara Safina (Final)
 Jelena Dementieva (Semifinal)
 Ana Ivanovic (Tredje omgången)
 Venus Williams (Andra omgången)
 Vera Zvonareva (Semifinal)
 Svetlana Kuznetsova (Kvartsfinal)
 Agnieszka Radwanska (Första omgången)
 Nadia Petrova (Fjärde omgången)
 Caroline Wozniacki (Tredje omgången)
 Flavia Pennetta (Tredje omgången)
 Victoria Azarenka (Fjärde omgången)
 Patty Schnyder (Andra omgången)
 Alize Cornet (Fjärde omgången)
 Marion Bartoli ''(Kvartsfinal)

 Anna Tjakvetadze ''(Andra omgången) 
 Dominika Cibulkova ''(Fjärde omgången)
 Daniela Hantuchova ''(Tredje omgången)
 Amelie Mauresmo ''(Tredje omgången)
 Anabel Medina Garrigues ''(Fjärde omgången)
 Jie Zheng ''(Fjärde omgången)
 Agnes Szavay ''(Första omgången)
 Sybille Bammer ''(Första omgången)
 Kaia Kanepi ''(Tredje omgången)
 Ai Sugiyama ''(Tredje omgången)
 Maria Kirilenko ''(Första omgången)
 Francesca Schiavone ''(Första omgången)
 Alisa Klejbanova ''(Fjärde omgången)
 Aleksandra Wozniak ''(Första omgången)
 Alona Bondarenko ''(Tredje omgången)
 Tamarine Tanasugarn ''(Första omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Sektion tre

Sektion fyra

Undre halvan

Sektion fem

Sektion sex

Sektion sju

Sektion åtta

Referenser

Noter

Externa länkar
Lottning
Kvallottning

Australiska öppna 2009